Kim Kuk-hyang – sollevatrice nordcoreana
Kim Kuk-hyang – tuffatrice nordcoreana